Das Herreneinzel (Rollstuhl) der US Open 2019 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressieger war Alfie Hewett.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herreneinzel
2019